Rhopaloiulidae är en familj av mångfotingar. Rhopaloiulidae ingår i ordningen cylinderdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhopaloiulidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cylinderdubbelfotingar
Rhopaloiulidae